Die SangSom 6-Red World Championship 2014 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, das vom 1. bis zum 6. September 2014 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde. Es war die sechste Austragung der 6-Red World Championship.

Titelverteidiger war der Engländer Mark Davis, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen den thailändischen Amateurspieler Kritsanut Lertsattayatthorn ausschied. Sieger des Turniers wurde der Schotte Stephen Maguire, der zum ersten Mal bei dieser Turnierreihe im Finale stand. Zweiter Finalist war Ricky Walden, der das Turnier bei der ersten Austragung 2008 gewann und 2010 im Finale stand.

Preisgeld

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus auf „Best of 9 Frames“ gespielt.

Gruppe A

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe C

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe D

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe E

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe F

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe G

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe H

Spiele

Abschlusstabelle

Hauptrunde

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 SangSom 6-RED World Championship 2014 bei der Billiard Sports Association of Thailand
 2014 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2014